Thomas Guthrie kan syfta på bland andra:

 Thomas Guthrie (1803–1873), skotsk filantrop
 Thomas Anstey Guthrie (1856–1934), engelsk författare
 Thomas Maule Guthrie (död 1943), skotsk politiker